«Прово́рный» — парусный фрегат Российского императорского флота.

История 
Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но на деле имел 48 орудий. Тип «Спешный». Заложен 29 января 1820 года на Охтенской верфи. Строитель В. Ф. Стоке. Спущен 21 октября 1820 года, вошел в состав Балтийского флота. В 1823 и 1824 годах был укомплектован матросами и офицерами Гвардейского экипажа.

Служба 
 В 1823 ходил в практическое плавание в Атлантический океан. Прошел Фарерские о-ва, дошел до о-ва Исландия, обогнул с запада о-ва Ирландия и Великобритания, через пр-в Ла-Манш вошел в Северное море, а затем вернулся в Кронштадт.
 15 июня 1824 вышел из Кронштадта в практическое плавание по маршруту Копенгаген — пр-в Ла-Манш — Брест — Гибралтар — Плимут — Копенгаген и 3 сентября 1824 вернулся в Кронштадт.
 Во время наводнения 7 ноября 1824 стоял в Военной гавани (Кронштадт), был сорван с якоря и отнесен на отмель к Северной стенке. Снят с отмели 17 декабря 1824.
 С 12 мая по 5 октября 1826 в составе эскадры адмирала Р. В. Кроуна ходил в практическое плавание в Северное море до Доггер-банки.

Участие в Наваринской кампании 1827. 
 10 июня 1827 в составе эскадры адмирала Д. Н. Сенявина вышел из Кронштадта и, по пути зайдя в Копенгаген, 28 июля 1827 прибыл в Портсмут.
 8 августа 1827 в составе эскадры контр-адмирала графа Л. П. Гейдена вышел из Портсмута в Средиземное море по маршруту м. Лизард — Гибралтар — Палермо — Мессина — о-в Занте.
 1 октября 1827 у о-ва Занте русская эскадра соединилась с английской и французской эскадрами и вместе с ними пошла к Наваринской бухте.
 С 3 октября 1827 в составе объединенной эскадры крейсировал у входа в бухту, блокируя турецко-египетский флот, а 8 октября 1827 вошёл в Наваринскую бухту.
Во время Наваринского сражения «Проворный» вместе с другими фрегатами занимал позицию на левом фланге, повредил и вывел из строя два турецких фрегата. Потери составили: 3 убитых (в том числе офицер) и 4 раненых. 11 октября 1827 свежим ветром фрегат навалило на корабль «Александр Невский», в результате чего у него была повреждена корма. 13 октября 1827 русская эскадра вышла из Наваринской бухты и 27 октября 1827 прибыла в Ла-Валетту.

В 1828 «Проворный» вместе с отрядом вернулся в Россию, 11 июля пришел в Кронштадт. Разобран в 1831 в Кронштадте.

Командиры 
 А. Е. Титов (1823);
 Н. Г. Казин (1824);
 И. П. Епанчин (с 1826 по 31 января 1828);
 О. Т. Готовцев (с 31 января 1828).

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Артиллерийское вооружение = 48 орудий. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 Военная Россия (электронный справочник). Парусный флот. Тип «Спешный»
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли Третьей Архипелагской экспедиции